Labarthe ist der Name mehrerer Gemeinden in Frankreich:

 Labarthe (Gers) im Département Gers
 Labarthe (Tarn-et-Garonne) im Département Tarn-et-Garonne

mit Namenszusatz:
 Labarthe-Bleys im Département Tarn
 Labarthe-Inard im Département Haute-Garonne
 Labarthe-Rivière im Département Haute-Garonne
 Labarthe-sur-Lèze im Département Haute-Garonne

Personen:
 Alberto Labarthe (1927–2021), chilenischer Leichtathlet
 André S. Labarthe (1931–2018), französischer Filmkritiker und Produzent
 Samuel Labarthe (* 1962), französischer Schauspieler
 Philippe Lacoue-Labarthe (1940–2007), französischer Kritiker, Philosoph und Schriftsteller
 Philippe Labarthe (1936–2003), französischer Künstler bekannt unter dem Pseudonym Ylipe

Siehe auch:
 Labarte
 La Barthe